Master Billy Quizboy es un personaje de la serie "Los hermanos Venture" del canal Cartoon Network en el espacio de animación Adult Swim. Es amigo y aliado del Dr.Venture y amigo muy cercano de Pete White.

Historia 

Billy afirma ser un niño genio, aunque en realidad no es un niño ni tampoco ha dado muchas pruebas de ser un genio, pero ocasionalmente se le muestra reparando o inventado aparatos mecánicos, como también realizar exitosamente una cirugía a Dean, después de que desarrolló una torsión testicular.

Continua llamándose asimismo ¨niño¨ ya que ¨genio adulto¨ suena más típico y por lo tanto menos impresionante o pegajoso. La inspiración de Billy para convertirse en científico y niño prodigio fue su amigo el Dr.Venture durante su tiempo como Rusty en el equipo venture original.

Él y Pete White son los co-fundadores y probablemente únicos empleados de Conjectural Technologies, la cual dirigen desde un tráiler viejo que también parece servir como su hogar. Se desconoce lo que la compañía hace, pero parece ser que White siempre manda a Billy, forzándolo a hacer quehaceres del hogar y tareas relacionadas con la compañía mientras él juega con video juegos.

Apariencia 

Billy ha dicho que su gran cabeza es producto de la hidrocefalia y que su madre se refería a él como ¨pequeño cabeza de melón, afirma que esta condición puede ser la razón de su alto intelecto. Tiene una deficiencia en la hormona de crecimiento que explica su corta estatura.

Su parche en el ojo y su brazo robótico no han sido explicados a fondo, una vez afirmó que su brazo era un arma, cosa que nadie creyó. En el episodio Victor.Echo.November  #21 y #24, el Monarca y Hank y Dean chismean sobre los orígenes de Miembro Fantasma, todos los chismes involucran a Billy perdiendo su ojo o mano.
Aunque cada una de las historias aparenta ser falsa, es implícito que al menos alguna de la información en la plática de El Monarca y #21 es cierta:

La Historia del Monarca: Cuando Billy tenía 12 años, inventó una máquina que aceleraba el crecimiento muscular y la probó con su compañero de cuarto, El Miembro Fantasma. La máquina se averió, volviendo loco al Miembro Fantasma, así como volviendo invisibles sus extremidades y dándole el poder de matar con solo tocar. Después Fantasma aparentemente mutiló a Billy como venganza. La historia es notable porque implica que Billy puede haber sido un niño genio en su niñez. La máquina de crecimiento muscular se ve cuando Miembro Fantasma la usa para acelerar la curación de una herida de bala en Brock Samson, lo que también apoya la historia del Monarca.

La Historia de #21: Billy y Miembro Fantasma ganaron dinero en un juego de cartas, el cual usaron para inventar una máquina del tiempo que transportó las extremidades de Miembro Fantasma y el brazo y el ojo de Billy al futuro. Esta historia es falsa ya que las extremidades de Miembro fantasma son solamente invisibles, no ausentes.

La Historia de Hank: Miembro Fantasma era un renombrado mago que accidentalmente transportó sus propias extremidades a la luna en un truco fallido. En un momento de furia, cortó el brazo de Billy y se lo comió. No hay veracidad en la primera parte de la historia ya que las extremidades de Miembro Fantasma son invisibles en vez de ausentes, pero la parte de cortar el brazo de Billy parece ser la misma que la parte final de la historia del monarca, en la que Miembro fantasma hace algo para lastimar a Billy.

Cuando el Dr.Venture le pregunta a Billy como consiguió el brazo robótico, Billy responde: excelente pregunta. No tengo idea, tal vez apoyando la idea de que ha tenido el brazo por más tiempo del que recuerda. Aunque su respuesta parece genuina, tal vez no quiera hablar sobre ello o simplemente está siendo sarcástico.

Los Hermanos Venture
Brock Samson